Saint-Palais kan syfta på:
 Saint-Palais, Allier
 Saint-Palais, Cher
 Saint-Palais, Gironde
 Saint-Palais, Pyrénées-Atlantiques